Piacentino steht für:

 Piacentino (Taubenrasse), eine Taubenrasse 

Piacentino ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Piacentino (* 1945), italienischer Bildhauer